Sprachbund eller språkförbund är ett begrepp inom språkvetenskap som beskriver fenomenet av en grupp språk som har utvecklat likheter på grund av att de talas i nära geografisk anslutning till varandra; ofta är också talarna flerspråkiga.  Begreppet har tagits fram för att visa ett annat sätt att se på språkens inbördes relation än släktskap och ursprung.

Ända sedan studiet av språket började, har man fokuserat på att undersöka släktskap mellan de enskilda språken, med utgångspunkten om språken som en levande organism. Idén om ett eller flera urspråk har funnits sedan antiken till följd av de märkbara likheterna i ordförrådet hos de klassiska språken klassisk grekiska och latin. Följaktligen sågs språken som mer eller mindre närstående beroende på gemensam "förfader" och hur långt ifrån varandra de har kommit.

Dock märkte man under språkvetenskapens gryende epok att språken som har samexisterat i samma geografiska och kulturella rum kan trots sina uppenbarligen olika ursprung uppvisa likadana drag i bland annat inre struktur, grammatik och begreppsapparat. Samtidigt kan vissa drag som förenar språken inom ett språkförbund inte hittas hos deras släktspråk utanför det.

Exempel på Sprachbund kan återfinnas på Balkan, bland amerikanska ursprungsspråk och aboriginspråk.

Ett annat intressant exempel på språkförbund är den indiska subkontinenten, där många språk förenade av helt olika språkfamiljer återfinns, men ändå uppvisar liknande drag. Dessa kan omöjligen ha nedärvts av ett gemensamt urspråk, utan istället ha utvecklats genom långvariga och nära förbindelser samt konvergens.

Se även 
 Dialektkontinuum

Språkindelning